Фасахов — фамилия; имеет женскую форму Фасахова.
 Фасахов, Нил Шафикович (1932—2021) — советский волейболист.
 Фасахов, Тагир Ривкатович (1964—1996) — советский и киргизский футболист.